El término viaje puede referirse a:

 Viaje como trayecto o traslado.
 Viaje, álbum de Ricardo Arjona que se publicó en 2014.
 Viaje, unidad básica de la modelización de transporte.
 El viaje, una película de Argentina dirigida en 1942 por Francisco Mugica.
 El viaje, una película de Argentina dirigida en 1992 por Fernando Solanas.
 El viaje, una película de Estados Unidos dirigida por Roger Corman en 1967.
 El viaje, una película de Italia dirigida por Vittorio De Sica en 1974.
 Mal viaje, experiencia inquietante asociada al uso de alucinógenos.

Notas